Алекса́ндр Игна́тьевич Андре́ев (, Санкт-Петербург — 12 июня 1959, Ленинград) — российский и советский . Доктор исторических наук, профессор.

Биография 
Окончил Петровское коммерческое училище (1907), историко-филологический факультет Петербургского университета (1916). Ученик А. С. Лаппо-Данилевского и А. Е. Преснякова. Первоначально был вольнослушателем в университете, получал стипендию от Санкт-Петербургского купеческого общества, в 1908—1909 годах учился на экономическом отделении Санкт-Петербургского политехнического института.

Деятельность 
С 1913 года по приглашению председателя Постоянной исторической комиссии Академии наук Лаппо-Данилевского работал в этой комиссии, занимался подготовкой к изданию сборника «Грамоты Коллегии экономии». С 1921 года работал учёным секретарём Постоянной исторической комиссии, с 1926 года — Постоянной историко-археографической комиссии АН СССР (после её объединения с Археографической комиссией). В 1918—1925 работал в архиве Наркомата Путей сообщения, в 1919—1927 преподавал в Археологическом институте и на историческом факультете Ленинградского государственного университета.

В 1929 году был арестован по «академическому делу», а в августе 1931 года был приговорён к 5 годам ссылки в Красноярский край. С 1931 работал счетоводом транзитного лесосостава, с 1932 года — заведующим отделом экономики труда Старо-Нифантьевской железной дороги и статистиком управления. В 1933—1935 годах — научный сотрудник Енисейского районного музея, в 1934—1935, одновременно, заведующий библиотекой Севполярлеса. Весной 1935 вернулся из ссылки в Ленинград.

В 1935—1941 годах работал старшим научным сотрудником Института народов Севера и Института этнографии АН СССР, в 1936—1942 работал в Ленинградском отделении Института истории (ЛОИИ). С 1938 года являлся членом Географического общества.

В 1940 году защитил докторскую диссертацию по теме «Очерки по источниковедению Сибири XVII—XVIII вв.».

Летом 1942 года был эвакуирован в Казань, затем в Ташкент. Вскоре стал сотрудником Института истории АН СССР, переехав в Москву.

В 1943—1949 работал заведующим кафедрой вспомогательных исторических дисциплин Московского государственного историко-архивного института. С 1945 года — профессор.

В 1947 году обвинён в «преклонении перед Западом» и «Лапподанилевщине» (он открыто называл далёкого от марксизма А. С. Лаппо-Данилевского своим учителем). Неоднократно подвергался резкой критике, в связи с чем был вынужден вернуться в Ленинград, где в 1953—1956 работал в Ленинградском отделении Института истории естествознания и техники, а в 1956—1959 заведовал библиотекой ЛОИИ.

Умер в Ленинграде, похоронен на Богословском кладбище.

Профессиональные интересы 
С 1916 году публиковал научные работы по истории Севера и Сибири (первый труд на эту тему: «Отступные грамоты. К истории крестьянского землевладения на Севере в XVI в.»). Подготовил к печати и издал со своими комментариями труды известного историка XVIII века Г. Ф. Миллера по истории, географии и этнографии Сибири. Занимался изучением жизни, деятельности и трудов сибирского историка, географа и этнографа конца XVII—начала XVIII в. Семёна Ремезова; исследованием сибирских летописей и различных описаний Сибири. Автор трудов по источниковедению Сибири, опубликовал два из четырёх планировавшихся им томов капитального труда «Очерки по источниковедению Сибири», посвящённых XVII и первой половине XVIII веков. Продолжал работу над этой темой до своей смерти.

Значительная часть его научной деятельности была посвящена изучению истории русских географических открытий XVII—XVIII вв. Автор исследований и публикаций «Записки Свена Вакселя», «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке», «Русский флот и географические открытия». Изучал историю Первой и Второй Камчатских экспедиций и деятельности путешественника С. П. Крашенинникова. Занимался исследованиями истории географической мысли в России в XVIII в.

А. И. Андреев издал ряд важных исторических источников. Среди них «Письма и бумаги Петра Великого», (т. 7, в. 2, т. 8, в. 1, 1946—1948), возобновления издания которых он добился, а также некоторые сочинения М. В. Ломоносова, географические труды и письма В. Н. Татищева и др.

По мнению историка К. Н. Сербиной, все работы А. И. Андреева отличаются фундаментальностью, насыщенностью фактическим материалом, скрупулёзно собранным, тщательно выверенным и критически исследованным. В вопросах науки он был всегда принципиален, твёрд, а подчас и весьма суров, но его критика всегда носила деловой характер. Ему было органически чуждо стремление «улучшать или ухудшать историю». Он не боялся и умел отстаивать свои научные убеждения, но вместе с тем умел и отказаться от них, если доводы противника убеждали его.

Память об учёном на карте 
 Горный пик на Земле Королевы Мод в Антарктиде.
 Река Андреевка на острове Кунашир.

Семья 
 Отец — Игнатий Андреевич, происходил из крестьянской семьи Псковской губернии, работал сторожем в приюте Санкт-Петербургского купеческого общества.
 Мать — Екатерина Ильинична, также происходила из псковской крестьянской семьи.

Библиография 
 Рец. на кн.: «Акты времени правления царя Василия Шуйского. Собрал и редактировал А. М. Гневушев». М., 1914. 439 с. // Журнал Министерства народного просвещения, 1915, июль, с. 178—197.
 Краткий очерк деятельности Кружка по составлению каталога частно-правовых актов до-Петровской Руси // Сборник статей, посвящённых А. С. Лаппо-Данилевскому. — Пг., 1916, с. 1—7.
 Румяной Никита; Руно Иван Дмитриевич; Руф преподобный; Рчинов Артемий Михайлович; Рыбинский Фёдор; Рюрик, первый русский князь; Рюрик-Василий Ростиславович; Рюрик Ростиславович князь Перемышльский; Рязанские князья; Рязанцев Степан Родионович; Ряполовский (Стародубский-Стригин), Андрей Иванович, князь; Ряполовский Иван Андреевич, по прозвищу Нагавица, князь. // «Русский Биографический Словарь», том «Романова-Рясовский», Пг. 1918, с. 450, 605—606, 641—643, 645—646, 763—772, 775, 778—805, 810—812.
 С. А. Шумаков. Некролог // «Русский исторический журнал», 1918, № 5, с. 350—353.
 К истории русской колонизации западной части Кольского полуострова // Дела и дни, 1920, кн. 1, с. 23—36.
 Предисловие и редактирование книги А. С. Лаппо-Данилевского. Очерк русской дипломатики частных актов, Пг., 1920, 189 с.
 Рец. на кн.: Шумаков С. А. Обзор грамот Коллегии экономии, вып. 4, М., 1917 // Дела и дни, 1920, кн. 1, с. 458—460.
 О подложности жалованной грамоты Печенгскому монастырю 1556 г. // Русский исторический журнал, 1920, кн. 6, с. 133—157.
 Рец. на кн.: Шумаков С. А. Обзор грамот Коллегии экономии, вып. 4. М., 1917 // Русский исторический журнал, 1921, кн. 7, с. 156—160.
 О происхождении и значении Судебника 1589 г. // Сборник статей, посвящённых С. Ф. Платонову. Пг., 1922, с. 201—219, и отд. Пг., 1922, 21 с.
 Новгородская колонизация Севера. В кн.: «Очерки по истории колонизации Севера», вып. 1. Пг., 1922, с. 32—37.
 Колонизация Севера в XVI—XVII веках. В кн.: «Очерки по истории колонизации Севера», вып. 1. Пг., 1922, с. 37—46.
 Предисл. и редактирование «Правил издания сборника грамот Коллегии экономии», Пг., 1922, с. 1—11.
 Предисл. и редактирование листов 45—63 «Сборника грамот Коллегии экономии», т. 1. Пг., 1922, с. I—XIII + 651—968.
 Предисл. и редактирование «Терминологического словаря частных актов Московского государства». Пг., 1922, XIII+54 с.
 Редактирование восьмой книги «Русского исторического журнала». Пг., 1922, 334 с.
 Заметки в «Хронике», кн. 8 «Русского исторического журнала» (Первая Всероссийская конференция архивных деятелей; Постоянная историческая комиссия Российской Академии Наук). «Русский исторический журнал», кн. 8, с. 301—304, 309—311.
 Краткая опись грамот, хранящихся в рукописном отделении Российской публичной библиотеки, вып. 1, «Летопись занятий Археографической комиссии», вып. 32, Пг., 1923, 46 с., и отд. Пг., 1923, 46 с.
 Записка об издании Судебника 1589 г. Там же, с. 49.
 Рец. на кн.: «К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки», т. I, полутомы 1 и 2, М., 1923, 436 с. «Борьба классов», 1924, № 1—2, с. 332—338.
 Судебник 1589 г. и его списки // «Известия Российской Академии Наук», 1924, с. 207—224 и отд. Л., 1924, с. 207—224.
 Сводный судебник // Известия Российской Академии Наук, 1925, с. 621—644, и отд. Л., 1925, с. 621—644.
 Уложенье 137-го года // Доклады Академии Наук СССР, серия В. 1925, с. 82—83.
 Грамота 1685 г. царей Иоанна и Петра Алексеевичей шведскому королю Карлу XI // Летопись занятий Археографической комиссии. 1926, вып. 33, с. 332—333, и отд. Л., 1926.
 О правилах издания исторических текстов // Архивное дело, 1926, вып. V—VI, с. 84—98; вып. VII, с. 37—45.
 Редактирование сборника «Памяти декабристов», вып. 1—3. Л., 1926, 248+233+258 с.
 Рец. на кн.: «Сборник актов Северного края XVI—XVI вв.», составл. А. А. Колычёвым. Вологда, 1922. «Летопись занятий Археографической комиссии», 1926, вып. 33, с. 55—56.
 Рец. на кн.: М. Prou. École Nationale des Chartes. Livre du centenaire (1821—1921), t. I—II. Paris, 1921 // «Архивное дело», 1926, кн. VII, с. 210—211.
 Отчёт о работе Постоянной исторической комиссии в 1925 г. // Отчёт о деятельности Академии Наук Союза Советских Социалистических Республик за 1925 г. Л., 1926, с. 260—263.
 Историко-Археографическая комиссия // Научные учреждения АН СССР, 1917—1927. Л., 1927, с. 150—153.
 К истории Ингрии и Карелии в конце XVII в. // Доклады АН СССР, серия В. Л., 1927, с. 176—180.
 Описание актов, хранящихся в Постоянной историко-археографической комиссии. С предисловием и под ред. А. И. Андреева // «Летопись занятий Постоянной историко-археографич. комиссии за 1926 год», вып. 1 (34). Л., 1927, с. 288—373.
 Отчёт о работе Постоянной историко-археографической комиссии в 1926 г. // «Отчёт о деятельности Академии Наук СССР за 1926 г.», I. Л. 1927, с. 257—261.
 Отчёт о командировке в Архангельск в сентябре 1926 г. // «Отчёт о деятельности Академии Наук СССР за 1926 г.», II. Л., 1927, с. 257—261.
 Обзор русских исторических работ по изучению финно-угорских народностей СССР // Финноугорский сборник. Л., 1928, с. 243—329.
 Редактирование совместно с С. Ф. Ольденбургом «Финноугорского сборника». Л., 1928, 349 с.
 Отчёт о работе Постоянной историко-археографической комиссии в 1927 г. // Отчёт о деятельности Академии наук Союза ССР в 1927 г. Л., 1928, с. 294—300.
 Заметки к истории Русского Севера. I. Писцовые и переписные книги по Ваге и Чаронде // Летопись занятий Археографической комиссии за 1927—1928 годы, вып. 35, Л., 1929, с. 166—176.
 Из переписки П. М. Строева // «Летопись занятий Археографической комиссии за 1927—1928 годы». вып. 35, Л., 1929, с. 177—232.
 Описание актов, хранящихся в Археографической комиссии Академии Наук СССР. II. С предисловием и под ред. А. И. Андреева // «Летопись занятий Археографической комиссии за 1927—1928 годы», вып. 35. Л., 1929, с. 233—292.
 Редактирование «Летописи занятий Археографической комиссии за 1927—1928 годы», вып. 35, Л., 1929, 316 с.
 Редактирование (совместно с Д. А. Золотарёвым) «Карельского сборника», Л., 1929, 106 с.
 Редактирование т. II «Сборника грамот Коллегии экономии». Л., 1929, 11 + 896 стб.
 Отчёт о работе Археографической комиссии в 1928 г. // «Отчёт о деятельности Академии Наук СССР в 1928 г.». Л., 1929, с. 274—279.
 Археографическая экспедиция. 1828—1834. Сборник материалов, вып. 1. Редакция и примечания. Л., 1930, 122 с.
 Исторические материалы о Кольском полуострове монастырских архивов // Сборник материалов по истории Кольского полуострова в XVI—XVII вв. — Л., 1930, с. 3—14.
 Исторические материалы о Кольском полуострове, хранящиеся в Ленинграде // Сборник материалов по истории Кольского полуострова в XVI—XVII вв. — Л., 1930, с. 15—19.
 Предисловие (с. 1—2) и редактирование «Сборника материалов по истории Кольского полуострова в XVI—XVII вв.». Л., 1930, 191 с.
 Исследовать богатства Енисейского района // «Красноярский рабочий», 1935, № 59 (12 марта).
 Поиски полезных ископаемых в Енисейском районе. (По данным ленинградских архивов) // За большевистские темпы, 1935, № 53 (от 11 октября).
 Буляши (одно из эвенкийских объединений XVII в.) // Советская этнография, 1937, № 2—3, с. 111—113.
 Труды Г. Ф. Миллера о Сибири. В кн.: «Г. Ф. Миллер. История Сибири», т. I. М.-Л., 1937, с. 57—155.
 Обзор рукописей Г. Ф. Миллера по истории, географии, этнографии и языкам народов Сибири, хранящихся в московских и ленинградских архивах и библиотеках // Г. Ф. Миллер. История Сибири. Т. I. М.-Л., 1937, с. 541—569 (совместно с Н. А. Баклановой).
 Примечания к т. I «Истории Сибири» Г. Ф. Миллера, с. 471—472, 477—482, 495—499, 501—508, 525, 539—540.
 Подготовка к изданию и редактирование совместно с С. В. Бахрушиным т. I «Истории Сибири» Г. Ф. Миллера. М.-Л., 1937, VIII+608 с.
 Этнографические труды Семёна Ремезова о Сибири XVII века // Советский Север, 1938, № 1, с. 37—64.
 Жизнь и научные труды Степана Петровича Крашенинникова // Советский Север. — 1939. — № 2. С. 5—64.
 Переводы труда С. П. Крашенинникова «Описание земли Камчатки» // Советский Север, 1939, № 2, с. 171—175.
 Материалы по этнографии Сибири XVIII в. // Советский Север, 1939, № 3, с. 75—85.
 Первые русские карты Сибири XVII в. // Глобус, 1939, с. 309—313.
 Андреев А. И. Очерки по источниковедению Сибири. XVII век. — Л., 1940. 184 с.
 Труды Семёна Ремезова по географии и этнографии Сибири XVII—XVIII вв. // Проблемы источниковедения, сб. 3. М., 1940, с. 85—126.
 Заметки по исторической географии Сибири XVI—XVIII вв. // Известия Всесоюзного географического общества, 1940, выл. 2, с. 152—157.
 Свен Вексель. Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга. Перев. с рукоп. на немецк. языке. Под ред. и с предисловием А. И. Андреева. Л., 1940, 175 с., предисл. с. 3—12.
 Ломоносов и Крашенинников // Ломоносов: Сборник статей и материалов. — М.-Л., 1940, с. 286—296.
 Неизвестные труды Ломоносова по географии, этнографии и истории России // Ломоносов: Сборник статей и материалов. — Л.-М., 1940, с. 297—301.
 Автографы Ломоносова в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде // Ломоносов: Сборник статей и материалов. — М.-Л., 1940, с. 396—398.
 Ломоносов: Сборник статей и материалов / Под ред. А. И. Андреева и Л. Б. Модзалевского. — М.-Л., 1940, 412 с.
 Редактирование книги: Анцыферов В. Ломоносов и Северный морской путь. Л., 1940, 44 с.
 Редактирование, совместно с С. В. Бахрушиным, т. II «Истории Сибири» Г. Ф. Миллера. М.-Л., 1941, 637 с. Примечания к т. II, с. 549—554, 556—564, 566, 568—586.
 Якутия в первой половине XVIII в. (Некоторые материалы по географии, этнографии и истории) // Советский Север, 1941, № 5, с. 121—139.
 Новоторговый устав 1667 г. (К истории его составления) // «Исторические записки», 1942, т. 13, с. 303—307.
 Черепановская летопись // Исторические записки, 1942, т. 13, с. 308—323.
 Ньютон и Россия // Учительская газета, 1942, № 2, января 6.
 Экспедиции В. Беринга // Известия Всесоюзного географического общества, 1943, вып. 2, с. 3—44.
 Первая русская экспедиция XVIII в. в Северном Ледовитом океане. Там же, с. 57—58.
 Рец. на кн.: «Экспедиция Беринга». М., 1941. Там же, с. 60—64.
 Рец. на кн.: «Centerary Celebration of the Wilkes exploring expedition of the United States navy». 1940. Там же, с. 64.
 Ньютон и русская география XVIII в. // Известия Всесоюзного географического общества, 1943; № 3, с. 3—12.
 Русские открытия в Тихом океане в первой половине XVIII в. Там же, с. 35—52.
 Об архиве Российско-американской компании. Там же, с. 61—62.
 Новые работы о бывших русских владениях в Северной Америке. Там же, с. 62—63.
 Рец. на кн.: 1) Соединённые Штаты Америки. М., 1942; 2) Страны Тихого океана, М., 1942. //"Известия Всесоюзного Географического общества, 1943, № 4, с. 51—59, 62—64.
 Новые материалы о русских плаваниях и открытиях в Северном Ледовитом и Тихом океанах в XVIII—XIX вв. // Известия Всесоюзного географического общества, 1943, № 5, с. 34—36.
 Архив Ф. П. Врангеля. Там же, с. 36—37.
 Материалы о Российско-американской компании и её деятелях (Рукописное отделение Гос. публ. биб-ки в Ленинграде). Там же, с. 55—59.
 Всесоюзное Географическое общество в 1941—1943 гг. // Известия Всесоюзного географического общества, 1943, № 6, с. 44—52.
 Шестидесятилетие акад. А. А. Григорьева и акад. А. Е. Ферсмана. Там же, с. 55—56.1944
 Вторая Камчатская экспедиция 1733—1743 гг. // Известия Всесоюзного географического общества, 1944, № 1, с. 56—58.
 Ленинградский государственный университет (к 125-летию его существования) // Известия Всесоюзного географического общества, 1944, № 2—3, с. 116—118.
 О награждении орденами и медалями СССР научных работников Всесоюзного географического общества АН СССР // Известия Всесоюзного географического общества, 1944, № 4, с. 141—143.
 Н. И. Новиков. К 200-летию со дня рождения. Там же, с. 206—209.
 Предисловие и редактирование сборника «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII—XIX веках». М.-Л., 1944, 224 с.
 Редактирование учебного пособия «Русская метрология», труд Л. В. Черепнина. М., 1944.
 Предисловие и редактирование учебного пособия «Русская хронология», труд Л. В. Черепнина. М., 1945.
 Редактирование труда В. Ф. Гнучевой «Географический департамент Академии Наук XVIII в.». М.-Л., 1946, 448 с.
 Ломоносов: Сборник статей и материалов, II / Под ред. А. И. Андреева и Л. Б. Модзалевского. — М.-Л., 1946, 306 с.
 Труды Ломоносова по географии России. Там же, с. 130—143.
 Ломоносов и астрономические экспедиции Академии наук 1761 г. Там же, с. 248—264.
 Экспедиции на восток до Беринга (в связи с картографией Сибири первой четверти XVIII в.) // Труды Историко-архивного института, т. 2. М., 1946, с. 181—202.
 Редактирование т. 2 «Трудов Историко-архивного института». М., 1946, 271 с.
 Редактирование и предисловие. «Письма и бумаги императора Петра Великого», т. VII, вып. 2. М., 1946, с. III—V + 639—936, предисл. с. III—V.
 Рец. на кн.: «Н. А. Воскресенский, Законодательные акты Петра I». М., 1945 // Вопросы истории, 1946, № 2—3, с. 135—142.
 Пётр Великий: Сборник статей / Под ред. доктора ист. наук А. И. Андреева. — М.-Л., 1947, 434 с.
 Пётр Великий в Англии в 1698 г. // Пётр Великий: Сб. ст., с. 63—103.
 Основание Академии Наук в Петербурге. Там же, с. 284—333.
 Памяти Ивана Афанасьевича Бычкова. Там же, с. 424—432.
 Роль русского военно-морского флота в географических открытиях XVIII и XIX—XX вв. // Морской сборник, 1947, № 4, с. 64—105, № 7, с. 65—101.
 Редактирование и предисловие к труду: Р. Б. Мюллер «Очерки по истории Карелии XVI—XVII вв.» Петрозаводск, 1947, 176 с.
 Работа С. М. Соловьёва над «Историей России» // Труды Историко-архивного института, 1947, т. 3, с. 3—16.
 Некоторые итоги изучения Карелии // Материалы юбилейной сессии… Учёного совета Научно-исследовательского института культуры Карело-Финской ССР. — Петрозаводск, 1947, с. 51—61.
 Материалы юбилейной сессии 25—27 января 1946 г. Учёного совета Научно-исследовательского института культуры Карело-Финской ССР / Под ред. доктора ист. наук А. И. Андреева. Петрозаводск, 1947, 112 с.
 Неизвестный труд А. Н. Радищева о Сибири // Советская этнография, 1947, VI—VII, с. 224—233.
 «Описания о жизни и упражнении обитающих в Туруханской и Берёзовской округах разного рода ясачных иноверцах» // Советская этнография, 1947, № 1, с. 84—103.
 Редактирование учебного пособия «Русская палеография», труд Н. С. Чаева и Л. В. Черепнина. М., 1947, 213 с.
 Письма и бумаги императора Петра Великого. Том восьмой (июль — декабрь 1708 г.), вып. 1. Ред. доктор ист. наук А. И. Андреев. — М.-Л., 1948, 407 с.
 Русские открытия в Тихом океане в XVIII в. (Обзор источников и литературы) // Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII веке. — М., 1948. — С. 5—76.
 Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII веке / Под ред. и со вступ. статьёй доктора ист. наук А. И. Андреева. — М., 1948, 383 с.
 Степан Петрович Крашенинников // Люди русской науки. М.-Л., 1948, с. 533—544.
 Об организации архивной работы по истории русского крестьянства в XVII в. (Доклад на сессии Института истории АН СССР 6—7 мая 1948 г.) // Вопросы истории, 1948, № 8, с. 155—156 (краткое изложение доклада).
 Карелия в XVII веке: Сборник документов / Составлен Р. Б. Мюллер. Под ред. А. И. Андреева. Петрозаводск, 1948, 443 с.
 Плавания шлюпов «Восток» и «Мирный» в Антарктику в 1819, 1820 и 1821 годах / Под ред., со вступ. статьёй и примечаниями А. И. Андреева. — М., 1949. 176 с.
 Экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена — М. П. Лазарева в Южный Ледовитый океан в 1819—1821 гг. и открытие русскими моряками Антарктиды // Плавания шлюпов «Восток» и «Мирный» в Антарктику в 1819, 1820 и 1821 годах… — М., 1949, с. 5—15.
 Русские в Антарктике в 1819—1821 гг. // Известия Академии Наук СССР, серия ист. и филос. 1949, № 1, с. 77—78.
 Сибирские зарисовки первой половины XVIII века // Летопись Севера, № 1, 1949, с. 123—135.
 «Летопись Севера», № 1 / Под общей ред. проф. Андреева А. И., проф. Визе В. Ю. и проф. Ефимова А. В. М.-Л., 1949, 316 с.
 Рец на кн.: «Хожение за три моря Афанасия Никитина». Под ред. акад. Б. Д. Грекова и чл.-корр. В. П. Адриановой-Перетц. М.-Л., 1948 // Вестник Академии Наук СССР, 1949, № 6, с. 148—151.
 В. Н. Татищев. Избранные труды по географии России / Под ред. со вступ. статьёй и комментариями А. И. Андреева. — М., Гос. изд-во геогр. лит-ры, 1950. 248 с.
 Труды В. Н. Татищева по географии России // В. Н. Татищев. Избранные труды по географии России. — М., 1950, с. 3—35.
 Комментарии к «Избранным трудам В. Н. Татищева по географии России» // Избранные труды В. Н. Татищева… 32 с.
 Топографические описания и карты сибирских наместничеств 1783—1794 гг. и работы, связанные с ними // Вопросы географии, 1950, № 17, с. 203—212.
 Рецензия на «Исторический архив», т. 5. М.-Л., 1950 // Вопросы истории, 1951, № 4, с. 131—133.
 Переписка В. Н. Татищева за 1746—1750 гг. Подготовка текста писем, вводная статья и примечания // Исторический архив, т. 6. 1951, с. 245—314.
 Примечания В. Н. Татищева к «древним русским законам» // «Исторические записки», т. 36, 1951, с. 252—262.
 О дате рождения Ломоносова // Ломоносов: Сборник статей и материалов. III. — М.-Л., 1951, с. 364—369.
 Предисловие к «Обозрению рукописей Ломоносова и материалов о нём, хранящихся в московских и ленинградских архивах, музеях и библиотеках». Там же, с. 373—375.
 Редактирование совместно с С. И. Вавиловым, А. А. Елисеевым, Г. А. Князевым и В. Л. Ченакалом сборника «Ломоносов», III. М.-Л., 1951, 632 с. + 8 вкл.
 Редактирование «Краткого отчёта о новых поступлениях за 1939—1946 гг. отдела рукописей Гос. публ. библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина», Л., 1951, 162 с. Предисловие к «Краткому отчёту… за 1939—1946 гг.», с. 7—8.
 М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений. Т. VI. Труды по русской истории, общественно-экономическим вопросам и географии. Редактирование тома и составление примечаний (совместно с В. Р. Свирской) к работам: 1, 2, 4, 16—18, 29. М.-Л., 1952, 689 с.; примечания — с. 541—546, 559—562, 602—619, 622—625.
 А. Н. Радищев: «Записки путешествия в Сибирь» и «Записки путешествия из Сибири». Подготовка текста и составление примечаний // Полное собрание сочинений А. Н. Радищева. Т. III. — М.-Л., 1952, с. 251—304, 557—558, 600—604.
 Редактирование «Краткого отчёта о новых поступлениях 1947—1949 гг. отдела рукописей Гос. публ. библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина». Л., 1952, 133 с.
 С. В. Бахрушин — историк Сибири // Учёные записки ЛГУ. № 157, серия факультета народов Севера, вып. 2. Л., 1953, с. 246—254.
 Наказ вотчинника крестьянам 1709 г. Предисловие и подготовка текста // Исторический архив, т. VIII. 1953, с. 269—277.
 История Ленинграда. Каталог рукописей / Под ред. А. И. Андреева // Труды отдела рукописей Гос. публ. библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1954, 124 с.
 Труды русских географов и путешественников XVII—XX вв. по изучению Украины и украинского народа // Известия Всесоюзного географического общества, 1954. № 2, с. 124—135.
 Редактирование (совместно с И. И. Шафрановским) т. V «Полного собрания сочинений М. В. Ломоносова» (Труды по минералогии, металлургии и горному делу 1744—1763 гг.), М.-Л., 1954, 747 с.
 Примечания (совместно с И. И. Шафрановским) к работам 1, 12—14 т. V «Полного собрания сочинений М. В. Ломоносова», с. 653—658, 685—687.
 Примечание совместно с Я. Я. Гаккелем к работе 3 (Рассуждение о большей точности морского пути) т. IV «Полного собрания сочинений М. В. Ломоносова». М.-Л., 1955, с. 740—759.
 Примечание к работе 5 (Записка Ломоносова, читанная в заседании Академического собрания 8 декабря 1760 г. по поводу жалоб проф. Ф. Эпинуса на критику, которой подверг Ломоносов статью Эпинуса «Известия о наступающем прохождении Венеры между Солнцем и Землёю») т. IV «Полного собрания сочинений М. В. Ломоносова». М.-Л., 1955, с. 760—763.
 Редактирование совместно с Г. П. Блоком и Г. А. Князевым т. IX «Полного собрания сочинений М. В. Ломоносова» (Служебные документы 1742—1765 гг.). М.-Л. 1955, 1019 с.
 Примечания к документам раздела «Организация географических работ» (документы № 106—198) т. IX «Полного собрания сочинений М. В. Ломоносова» (с. 717—774).
 Изучение Якутии в XVIII в. // Учёные записки Института языка, литературы и истории Якутского филиала АН СССР, вып. 4. Якутск, 1956, с. 3—32.
 Чертежи и карты России XVII века, найденные в послевоенные годы // Вопросы экономики и классовых отношений в Русском государстве XII—XVII веков. (Труды Ленинградского отделения Института истории АН СССР, вып. 2). М.-Л. 1960. 
 Андреев А. И. Очерки по источниковедению Сибири. XVII век. Изд. 2-е, испр. и доп. — Вып. I: XVII век. М.-Л., 1960;
 Вып. II: XVIII век (первая половина). М.-Л., 1965.

Примечания

Литература 
 Ананьев В. Г. Петровское время в учебной и научной деятельности А. И. Андреева второй половины 1940-х гг. // Труды Государственного Эрмитажа. СПб., 2010. Т. 52.
 
 Булатов А. Странная история старинных карт России в советские годы // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. 2012. № 6 (97) июнь. С. 38—52.
 Гольденберг Л. А. Александр Игнатьевич Андреев как историко-географ // Вопросы истории Сибири досоветского периода. Новосибирск, 1973.
 К 70-летию проф. А. И. Андреева // Известия Всесоюзного географического общества, 1957, Т. 89, № 3.
 Лысенко Т. И. Фонд А. И. Андреева в ЛО Архива Академии наук СССР // Археографический ежегодник за 1978 год. М., 1979. С. 292—300.
 Медушевская О. М. История науки как динамический процесс. К 120-летию со дня рождения А. И. Андреева // Вестник РГГУ. 2008. № 4. С. 312—328.
 
 
  (в пер.)

Ссылки 
 Биография
 библиография
 Кривоноженко А. Ф., Ростовцев Е. А. Андреев Александр Игнатьевич // Сетевой биографический словарь историков Санкт-Петербургского университета XVIII—XX вв.

Историки XX века
Историки географии
Историки картографии
Историки Сибири
Выпускники Петровского коммерческого училища
Репрессированные в СССР
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники Санкт-Петербургского института истории РАН
Сотрудники Института истории АН СССР
Археографы СССР
Сотрудники ИИЕТ РАН
Преподаватели Санкт-Петербургского археологического института
Преподаватели МГИАИ
Преподаватели Института народов Севера
Похороненные на Богословском кладбище
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического института (до 1917 года)